Рейс 604 может иметь следующие значения:
 Рейс 604 Ethiopian Airlines
 Рейс 604 Flash Airlines